Występy w europejskich pucharach polskiego klubu piłkarskiego Górnik Zabrze.

Wykaz spotkań pucharowych

Puchar Europy/Liga Mistrzów

Puchar Zdobywców Pucharów

PMT/Puchar UEFA/Liga Europy

Puchar Intertoto

Statystyki 

Bilans spotkań z klubami z poszczególnych krajów:

Przypisy

Bibliografia 
 

Górnik Zabrze
Polskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach